Trichotriidae är en familj av hjuldjur. Enligt Catalogue of Life ingår Trichotriidae i ordningen Ploima, klassen Eurotatoria, fylumet hjuldjur och riket djur, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället ordningen Ploimida, klassen Monogononta, fylumet hjuldjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Trichotriidae 25 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Hjuldjur
Trichotriidae